Adam Moltke-Huitfeldt kan henvise til flere personer
 Adam Moltke-Huitfeldt (1864-1944) - en dansk godsejer
 Adam Moltke-Huitfeldt (1908-1991) - en dansk diplomat og godsejer
 Adam Moltke-Huitfeldt (født 1954) - en dansk godsejer